El European Open es un torneo de tenis masculino que pertenece a la categoría ATP World Tour 250. Se juega en Amberes (Bélgica) desde el año 2016, y el evento inicial se lleva a cabo desde el 17 al 23 de octubre de 2016.

Campeones

Individual

Dobles

Referencias